Анрі Томазі (1901—1971) — французький композитор і диригент.
 Б'яджо Томазі (1585—1640) — італійський композитор.
 Джакомо Томазі Каетані — італійський кардинал (1295—1300); францисканець.
 Джессіка Томасі (* 1986) — італійська стільчиня; переможниця Світового кубка.
 Джоакіно Ланца Томазі (* 1934) — італійський музикознавець.
 Джузеппе Томазі ді Лампедуза (1896—1957) — італійський письменник, відомий завдяки своєму єдиному соціально-психологічному роману «Гепард» (Il Gattopardo), за мотивами якого Лукіно Вісконті зняв однойменний фільм.
 Джузеппе Марія Томазі (1649—1713) — італійський кардинал. Блаженний.
 Ернесто Томазі (1906—1997) — італійський футболіст, що грав на позиції нападника і півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер. Виступав, зокрема, за клуби «Рома» і «Ювентус». Володар Кубка Італії.
 Жюльєн Томазі (* 1984) — французький велосипедист.
 Ізабелла Томазі (1645—1699) — італійська черниця. Преподобна.
 Лідо Томазі (* 1955) — італійський стрибун на лижах. Учасник трьох Олімпійських ігор.
 Мікеле Томазі (* 1965) — італійський римо-католицький священик, єпископ Тревізо.
 П'єтро Томазі делла Торретта (1873—1962) — італійський державний діяч, дипломат. Голова Сенату Італійського Королівства (1944—1946).
 Пітер Томазі (* 1967) — американський редактор і автор коміксів.
 Ремо Томазі (1932—2013) — італійський ковзаняр і суддя.
 Сільвано Марія Томазі (* 1940) — італійський католицький кардинал та архієпископ.
італійські прізвища